Chorzenice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Chorzenice, un village de la voïvodie de Łódź
 Chorzenice, un village de la voïvodie de Silésie